SHP može značiti
Stranka hrvatskog proljeća
Stranka hrvatskog prava